Archangel (ou archange, en français) est un terme anglais qui se réfère à :

Toponyme 
 Arkhangelsk, ville capitale de l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie.

Cinéma 
 Archangel, film canadien de Guy Maddin (1990) ;

Télévision 
 Archangel, titre original du téléfilm britannique Confessions dangereuses diffusé en 2005

Littérature 
 Archangel, mini-série écrite en 2016 par William Gibson
 Archangel, un des pseudonymes du personnage de comics Warren Worthington III
 Archangel, ville de naissance d'Ivan Alethof, héros du poème en alexandrin de Voltaire Le Russe à Paris

Jeu vidéo 
 Archangel, jeu vidéo sorti en 2002.
 Archangel, jeu vidéo sorti en 2017.

Musique 
 Arkhangelsk, un album de l'artiste Erik Truffaz ;
 Archangel, un album de Two Steps from Hell ;
 Of the Archaengel, groupe de dark metal brésilien actif e 1992 à 2013 ;

Navire 
 La Ville d'Archangel, un navire reconduisant les acadiens en Louisiane en 1785, capitaine Gilles LE GOASTER, au départ de Saint Malo, avec une étape à Nantes (Paimpeuf)
 Arkhangelsk, un cuirassé prêté par la Royal Navy à la marine soviétique de 1944 à 1949.

Références

Voir aussi